Сен-Дені () — святий Діонісій. На честь кількох святих, що мали це ім'я названі географічні об'єкти:
 Сен-Дені — район та виборчий округ в Монреалі
 Сен-Дені — адміністративний центр острова Реюньйон
 Сен-Дені — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс
 Сен-Дені — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія
 Сен-Дені — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте
 Сен-Дені — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія
 Сен-Дені — комуна в Італії] область Валле-д'Аоста

 Абатство Сен-Дені () — бенедиктинське абатство в Сен-Дені (Іль-де-Франс)